Rylands Library steht für:

 John Rylands Library, Teil der John Rylands University Library in Manchester
 John Rylands University Library, Bibliothek der University of Manchester